Trace Urban (ранее Trace TV) — французский музыкальный телеканал, транслирующий современные городские музыкальные клипы. Основан французскими бизнесменами Оливье Лошезом и Клодом Грюницким. Канал доступен в 130 странах в крупнейших сетях платного телевидения и является одним из наиболее популярных музыкальных телеканалов в странах Южной Африки.

В 2010 году, после 7 лет вещания, Trace начал вещания нового канала, Trace Sports.

История

1993—2001 
 Клод Грюницкий основывает журнал «True» в Лондоне (Великобритания) и становится его редактором. Журнал «True» переименовывается в «Trace» и переезжает в Нью-Йорк.

2001—2002 
 Три человека — Клод Грюницкий, Оливье Лошез (бывший владелец «Сектор А» и основатель телеканала «Antilles TV») и Ричард Вейнер (бывший банкир) — создают объединение Trace Media (ATM).
 Оливье Лошез при поддержке «Сектора А» развивает проект платного телеканала.
 Банк «Goldman Sachs» соглашается финансировать проект за счет фонда «Urban Investment Group», который специализируется на проектах во главе с этническими меньшинствами.
 Объединение ATM выкупает 80,01 % акций музыкального канала MCM Africa у компании Groupe Lagardère и 100 % акций журнала «Trace»
 Начинается издаваться английская версия журнала «Trace».

2003 
 Начало вещания Trace TV во Франции, Африке и заморских департаментах
 Разработка стратегии маркетинга и запуск почвы для новых талантов на спутниковом телевидении TRACE.
 Международная экспансия во франкоязычных странах.

2004 
 Запуск английской версии канала Trace TV.
 Trace TV распространяется в более, чем тридцати не-франкоязычных странах.
 Trace TV выходит на третье место среди музыкальных каналов во Франции по числу аудитории, встав рядом с Canal Satellite.
 По состоянию на конец 2004 года, Trace TV транслируется в 60 странах мира через 9 спутниковых платформ и кабельных операторов, DSL и MMDS.
 После того, как журнал «Trace» понёс больше убытков, чем предполагалось в Нью-Йорке и в Лондоне, ATM передаёт ведение журнала Клоду Груницкому, оставив за собой, тем не менее, права на название, торговую марку, формат и содержание журнала.

2005 
 Сосредоточение на международном развитии TRACE TV. Создание иноязычных версий канала в соответствии с рынком.
 Торговая марка Trace распространяется на другие средства информации: радио, Интернет, мобильную связь.

2006—2008 
 ATM продолжает расширяться на международном уровне. Открывается офис в Гонконге. В конце 2008 года телеканалы Trace присутствуют более, чем в ста странах.

2009 
 В феврале запущен канал TRACE Tropical. На март запланированы запуск канала TRACE Sports и переговоры с обществом SPOREVER.
 В сентябре 2009 года начинает вещание интернет-радио Trace Radio (под редакцией Goom Radio).
 Открытие представительства Trace в Нью-Йорке.
 TRACE избран лучшим музыкальным каналом ЮАР и становится основным в Африке.
 Trace Tropical получает телевизионную премию Hot Bird, как лучший музыкальный канал.

2010 
 15 декабря 2010 года Trace TV меняет своё название и внешний вид, получив новое название, «Trace Urban», со слоганом «Мы любим хип-хоп и R&B». Другие каналы (Trace Tropical и Trace Sports) тоже изменили своё оформление и слоганы.

2011 
 Запуск телеканала Sports Channel Trace намечен на июль 2011 года.

Вещание в России 
Канал распространяется в сетях цифрового телевидения Билайн, Дом Ру и ОАО «КОМКОР». А также, телеканал Trace Urban вещается в сети НТВ-ПЛЮС.

С 1 марта 2017 года канал прекращает вещание на территории России. 

С 16 ноября 2020 года канал возобновляет вещание на территории России, дистрибутором выступает ООО "Тайм Медиа Групп"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на английском языке
 Trace Sports

Спутниковые телеканалы Франции
Музыкальные телеканалы
Телеканалы на французском языке